CDL steht für:
 California Digital Library der University of California
 Chancellor of the Duchy of Lancaster, britisches Regierungsamt
 China Democratic League (Minmeng), eine der legalen politischen Parteien der Volksrepublik China
 Christdemokraten für das Leben, Sonderorganisation in der CDU und CSU
 Common Data Link, US-amerikanisches militärisches Telekommunikationsprotokoll
 Continentale Deutsche Luftreederei, ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 WS-Choreography Description Language (Webservice-Spezifikation)
 Candle 2 Airport (IATA-Code), Flughafen von Candle (Alaska), Northwest Arctic Borough, Alaska
 Chlordioxid-Lösung, eine Lösung von Chlordioxid in Wasser mit angeblich gesundheitsfördernden Eigenschaften, siehe Chlordioxid#Missbräuchliche Verwendung
 Commercial driver's license, US-amerikanischer Führerschein für das berufliche Führen großer, schwerer Fahrzeuge
 römische Zahlzeichen für 450

CdL steht für:
 Casa delle Libertà, die italienische Allianz der Mitte-Rechtsparteien

Abkürzung